Elect-Sport é um clube de futebol do Chade com sede em N'Djamena. 

O clube ganhou o Campeonato Chadiano de Futebol nacional 6 vezes;  em 1988, 1990, 1992, 2008, 2018, 2019 e 2022..

História
O clube foi fundado em 1964

Ligações externas 

Clubes de futebol fundados em 1964
Clubes de futebol do Chade